Егоза:

 Егоза — гора на Урале.
 Егоза — река в Челябинской области.
 Егоза — тип заграждения.
 Егоза — беспокойный, непоседливый человек (ребёнок).

См. также 
 Верхняя Егоза, Нижняя Егоза, Малая Егоза — реки в Кемеровской области.